Julkowo ist ein polnischer Ortsname:
 Julkowo (Dźwierzuty), Siedlung im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Julienhof, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Julkowo (Tłuchowo), Dorf im Powiat Lipnowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1942: Julkowo, 1942 bis 1945: Julke, Kreis Leipe, (Danzig-)Westpreußen

Siehe auch: Jurkowo